Niemcy:
 Berghofen – dzielnica Dortmundu
 Berghofen – dzielnica Sonthofen